Сен-Жермен-ан-Ле:

 Сен-Жермен-ан-Ле  — город во французском департаменте Ивелин.
 Сен-Жермен-ан-Ле — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс.